Тейнінь:

 Тейнінь (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Тейнінь (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Тейнінь